Harman (West Virginia), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Andrew Harman (1964), Brits schrijver
 Brian Harman (1987), Amerikaans golfer
 Chris Harman (1942-2009), Brits journalist en politicus
 Gilbert Harman (1938–2021), Amerikaans filosoof
 Graham Harman (1968), Amerikaans filosoof
 Harriet Harman (1950), Brits advocaat en politicus
 Jasmine Harman (1975), Brits presentator
 Jennifer Harman (1964), Amerikaans pokerspeelster

 Overig
 Harman International Industries, Amerikaans electronicabedrijf
 Harman/Kardon, Amerikaans audiomerk